La Ligne Or est une ligne du Métro de Doha. La Ligne Or est-ouest traverse Doha, s'étendant de la station Ras Bu Abboud à la station Al Aziziyah sur une distance de . Elle fait partie du Projet ferroviaire intégré du Qatar, qui est guidé par la Vision nationale du Qatar 2030. Elle a été officiellement ouverte le .

Carte

Stations

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Métro de Doha
 Métro léger de Lusail

Liens externes 
 Doha metro - Lusail Tram - Qatar Rail
 Gold Line Qatar Rail
 UrbanRail.Net Doha Metro & Tram

Doha, or
Doha, or
Métro de Doha